Pysariwka (ukr. Писарівка) – nazwa dwudziestu miejscowości na Ukrainie:

 Pysariwka – wieś w obwodzie chmielnickim, rejon krasiłowski
 Pysariwka – wieś w obwodzie chmielnickim, rejon starokonstantynowski
 Pysariwka – wieś w obwodzie chmielnickim, rejon wołoczyski
 Pysariwka – wieś w obwodzie charkowskim, rejon kehycziwski
 Pysariwka – wieś w obwodzie charkowskim, rejon zołocziwski
 Pysariwka – wieś w obwodzie dniepropetrowskim, rejon synelnykiwski
 Pysariwka – wieś w obwodzie kirowohradzkim, rejon nowomyrhorodzki
 Pysariwka – wieś w obwodzie ługańskim, rejon nowopskowski
 Pysariwka – wieś w obwodzie odeskim, rejon kodymski
 Pysariwka – wieś w obwodzie połtawskim, rejon mirhorodzki
 Pysariwka – wieś w obwodzie połtawskim, rejon nowosanżarski
 Pysariwka – wieś w obwodzie żytomierskim, rejon horoszowski
 Pysariwka – wieś w obwodzie żytomierskim, rejon maliński
 Pysariwka – wieś w obwodzie sumskim, rejon sumski
 Pysariwka – wieś w obwodzie tarnopolskim, rejon brzeżański
 Pysariwka – wieś w obwodzie czerkaskim, rejon łysiański
 Pysariwka – wieś w obwodzie winnickim, rejon jampolski
 Pysariwka – wieś w obwodzie winnickim, rejon kalinowski
 Pysariwka – wieś w obwodzie winnickim, rejon szarogrodzki
 Pysariwka – wieś w obwodzie winnickim, rejon winnicki